Вторжение Турции в Ирак (2015)
 Вторжение Турции в Ирак (2007—2008)
 Военная операция Турции в Ираке (2022)